Turco (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Turco (plaats), een plaats in deze gemeente